Ла Конститусион има више значења:

 Ла Конститусион (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Конститусион (Коенео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Конститусион (Сарик), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Конститусион, Којолар (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику